Heteropneustes är ett släkte av fiskar. Heteropneustes ingår i familjen Heteropneustidae.

Heteropneustes är enda släktet i familjen Heteropneustidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Heteropneustes